Gobustan kan syfta på följande platser:

Azerbajdzjan 

 Qobustan (ort), Baku, 
 Qobustan (distriktshuvudort), 

Robotskapade Azerbajdzjanförgreningar